O i'noGo tied ("casa de espíritos") é, entre o Inuits do Alasca, um talismã que traria boa sorte.

Mitologia inuíte